«Так казав Заратустра» — філософський твір Фрідріха Ніцше.
 «Так казав Заратустра» — симфонічна поема Ріхарда Штрауса.
 «Так казав Заратустра» — драма Леся Подерв'янського.